Tirone – frazione di Offanengo, in provincia di Cremona, Italia

Persone
 Alma Manuela Tirone – dottoressa e personaggio televisivo italiano
 Carlo Tirone – calciatore italiano
 Marco Tullio Tirone –presunto inventore della stenografia
 Nico Tirone – cantante italiano
 Prospero Tirone o Prospero d'Aquitania – scrittore, teologo e monaco cristiano latino
 Sabinio Tirone – scrittore romano